Peter Glossop ist der Name folgender Personen:

* Peter Glossop (Sänger) (1928–2008), britischer Opernsänger (Bariton) 
 Peter Glossop (Tontechniker), Tontechniker und Tonmeister